Slovo transgrese má více významů:

Geologie 
 Transgrese — výrazné zvýšení mořské hladiny a zaplavení pevniny
 Mořská transgrese — přírodní památka na Broumovsku, doklad tohoto jevu

Psychologie a sociologie 
 Transgrese (psychologie) — chování odpovídající vývojově vyššímu stupni, než je přiměřené věku člověka
 Vztahový přestupek — syn. relační transgrese, např. nevěra, žárlivost, podvod a jiné klamavé jednání

Politika 
 Demokracie a transgrese — přelévání ekonomické moci do politiky v demokratické společnosti.